Le terme Ouelle peut se référer àː

Personnalité

Toponymes

Rivière-Ouelle, une municipalité de la municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, dans la région administrative ɖu Bas-Saint-Laurent, au Québec. 
Rivière Ouelle, un cours d'eau de la municipalité de Rivière-Ouelle, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées: 47° 25' 31" Nord; 70° 02' 50" Ouest.
Bras de la rivière Ouelle, un cours d'eau de la municipalité de Tourville, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de L'Islet, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées: 47° 06' 49" Nord; 69° 57' 02" Ouest.
Pointe-de-Rivière-Ouelle, un hameau situé dans la municipalité de Rivière-Ouelle, de la municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées: 47° 25' 59" Nord; 70° 03' 06" Ouest.
Seigneurie de la Rivière-Ouelle, située dans la municipalité de Saint-Pacôme, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées: 47° 26' 00" Nord; 69° 55' 00" Ouest.
Rivière-Ouelle-Station, un hameau de la municipalité de Saint-Pacôme, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées: 47° 25' 46" Nord; 69° 56' 45" Ouest.